Lista największych planet – Lista przedstawia planety, których promień jest większy niż 1,9 .

Lista

Zobacz też 
 lista największych gwiazd
 lista najzimniejszych gwiazd
 lista gwiazd o najmniejszej masie
 lista najstarszych gwiazd

Przypisy 

Listy obiektów astronomicznych
Planety